Bridgestone Doubles Championships 1986 przeniesiono z Tokio i po raz pierwszy został rozegrany na ziemnych kortach w Nashville w dniach 28–30. marca 1986 roku. Broniące tytułu Kathy Jordan i Elizabeth Smylie doszły do finału, w którym musiały jednak uznać wyższość Barbary Potter i Pam Shriver.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Bibliografia 
 Bridgestone Doubles Championships 1986 Draw

WTA Tour
Nierozgrywane turnieje tenisowe
Turnieje tenisowe w Stanach Zjednoczonych
1986 w Stanach Zjednoczonych
Sport w Nashville